Bridgeville in Californië
Bridgeville in Delaware
Bridgeville in Pennsylvania